Le mot révolution vient du latin , employé notamment pour le retour des astres dans le ciel.

Sciences

Astronomie 
 La révolution est le mouvement périodique d’un corps céleste (planète ou satellite) autour d'un autre (à ne pas confondre avec la rotation du corps autour d'un axe le traversant).
 La période de révolution est le temps qu'un corps céleste met à effectuer une révolution complète. Par exemple, la période de révolution de la Terre autour du Soleil est de 365,242 jours.

Mathématiques 
 Une révolution est le mouvement d’un objet géométrique (point ou ensemble de points) autour d’un axe immobile.
 Une surface de révolution est la surface engendrée par la révolution d'une courbe autour d'un axe.
 Un solide de révolution est un solide délimité par une surface de révolution.

Ingénierie 
 Un tour,  est un angle particulier valant 360 degrés ou 2π radians.

Société

Histoire 

 Révolution (politique et sociale), Succession d'événements survenant dans un pays et résultant d'un projet politique qui vise à renverser le pouvoir établi pour le remplacer par un autre (ex. Révolution française, révolution russe…)
 Pour une liste des révolutions, voir histoire des révolutions.
 La contre-révolution désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre pour s’opposer à une révolution, des ouvrages théoriques aux moyens militaires.
 Révolution sociale, transformation radicale globale de l'ensemble des relations sociales quotidiennes et des interactions d'un groupe humain au sein d'un espace donné.
 Révolution technique, changement radical d'une société du fait de l'apparition d'une technique radicalement nouvelle (ex. imprimerie, énergie à vapeur, électricité, internet, nanotechnologies...) 
 Révolution agraire, dans les cas suivants :
 Révolution néolithique (il y a probablement ), qui a créé les bases de la civilisation humaine et permit son développement. Elle est considérée comme la 'première révolution agricole'.
 Révolution agricole, l'ensemble des innovations agricoles survenues aux  et  siècles
 Révolution verte (1945- ), l'utilisation d'engrais industriels et nouvelles récoltes a grandement augmenté le rapport agricole du monde. Elle est considérée comme la 'seconde révolution agricole'.
 Révolution scientifique, transformation et d'adaptation des théories scientifiques à la suite de découvertes importantes, remettant en cause la vision que l'Homme avait du monde jusqu'alors (exemples : révolution copernicienne, théorie de la relativité)
 Révolution industrielle, processus historique du  qui transforme une société à dominante agraire et artisanale en société commerciale et industrielle.
 Deuxième révolution industrielle (1871–1914)
 Révolution sexuelle - un changement dans les mœurs sexuelles et dans la morale sexuelle à travers le monde occidental, principalement durant les années 1960 et 1970.
 Révolution numérique - les grands changements apportés par les ordinateurs et les technologies de l'information et de la communication à partir de la deuxième moitié du vingtième siècle.

Chine 
 La révolution culturelle est une lutte pour le pouvoir au sein du Parti Communiste chinois, entre 1966 et 1976, qui s’est amplifiée au point d'y inclure de larges pans de la société chinoise. Elle a conduit la République populaire de Chine au bord de la guerre civile.

États-Unis 
 La révolution américaine est une période de changements politiques après 1763 qui a mené à la naissance des États-Unis.

France 
La France a connu trois épisodes révolutionnaires.
 La Révolution (avec une majuscule), dans le contexte français, désigne la période révolutionnaire débutant en 1789. Celle‐ci met met à bas la monarchie absolue d’Ancien Régime et aboutit à la Première République, puis au Premier Empire.
 La révolution de Juillet, ou Trois Glorieuses, désigne la révolution de juillet 1830. Elle substitue au régime monarchique de la Seconde restauration celui de la monarchie de Juillet, dirigée par .
 La révolution de Février, ou plus couramment révolution de 1848 (à ne pas confondre avec la « révolution de Février » russe, qui a lieu en ), désigne la révolution de février 1848 qui met fin au règne de ce dernier et instaure la Deuxième République.

Liban 
 La révolution du Cèdre désigne les différentes actions civiques qui ont eu lieu après l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafiq Hariri le .

Portugal 
 La révolution des Œillets est le nom donné aux événements d' qui ont entraîné la chute de la dictature salazariste.

Québec 
 La Révolution tranquille dans l'histoire du Québec (années 1960) est une réorientation de l'État qui, sous l’effet de l'industrialisation et de l'urbanisation, s'écarte du nationalisme traditionnel canadien-français.

Russie et ex-républiques d'URSS 
 La révolution russe est l’ensemble des événements de 1917, ayant conduit en février au renversement spontané du régime tsariste de Russie, puis en octobre à l’installation préparée d’un régime « léniniste ».
 Les révolutions de couleur ou révolutions des fleurs sont le nom donné collectivement à la série de mouvements qui se sont développés dans les sociétés post-communistes d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale à partir des années 2000 :
 La révolution des Roses, en Géorgie, qui a vu la chute d'Édouard Chevardnadzé en 2003-2004.
 La révolution orange, en Ukraine, qui a amené Viktor Iouchtchenko à la tête de son pays en fin d'année 2004.
 La révolution des Tulipes, est le nom donné au coup d'État du  au Kirghizistan, qui renversa le président Askar Akaïev et son gouvernement.
 La révolution kirghize de 2010 désigne l'ensemble des évènements ayant entrainé la chute du président Kourmanbek Bakiev et de son gouvernement, le  au Kirghizistan, ainsi que les manifestations, violences et autres crises politiques qui ont suivi.

Tchécoslovaquie 
 La révolution de velours est l'ensemble des manifestations de novembre et , qui ont conduit à la chute du régime communiste dans le pays.

Tunisie 
 La révolution de jasmin est le nom donné à l'ensemble des manifestations politiques qui ont eu lieu en  - , qui ont abouti au départ du président Zine el-Abidine Ben Ali.

Organisations 
 Révolution ! est une organisation française d'extrême gauche des années 1970 ;
 Révolution est une organisation politique, section française de la Tendance marxiste internationale.

Presse 
 Révolution, première revue maoïste française, ayant paru de 1963 à 1965.
 Révolution, hebdomadaire du Parti communiste français, ayant paru de 1979 à 1995.
 Révolution est également un périodique édité à raison de dix numéros par mois par l'organisation politique éponyme.

Culture

Littérature et bande dessinée 
 Révolutions, un roman de Le Clézio.
 Révolution, un essai d'Emmanuel Macron publié en  chez XO éditions.
 Faites la révolution ! - L'Appel du Dalaï-Lama à la jeunesse, un essai de Sofia Stril-Rever et du  dalaï-lama.
 De la révolution aux révoltes, un essai de Jacques Ellul.
 La Révolution, un ouvrage historique en douze volumes écrit par Jean-Joseph Gaume.
 Les Sous-sols du Révolu - Extraits du journal d'un expert, une bande dessinée écrite et dessinée en 2006 par Marc-Antoine Mathieu ;
 Révolution, une série de bandes dessinées de Florent Grouazel et Younn Locard.

Cinéma et télévision

Films 
 , film français pour adultes de José Bénazéraf sorti en 1985 ;
 , court métrage de  sorti en 1967 ;
 , film de  sorti en 1968 ;
 , film d' sorti en 1985 ;
 Révolution, film de Xavier Diskeuve sorti en 2006 ;
 , film marocain d'Aziz Oumoussa Saber Shouli sorti en 2009 ;
 , documentaire de  sorti en 2012.

Séries télévisées 
 Révolution,  de la 1 saison de  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur ;
 Révolution, compétition télévisée de danse diffusée sur TVA depuis 2018;
 La Révolution, série télévisée française diffusée à partir d’ sur Netflix.

Téléfilms 
 , téléfilm de  diffusé en 1989.

Jeux et jeux vidéo

Jeux vidéo 
 Revolution : un jeu vidéo de type FPS sorti sur PC en 2004 et édité par Funcom.
 Revolution X : un jeu vidéo de type shoot them up de Midway Games, sorti en 1994 sur borne d'arcade, adapté sur diverses consoles de jeu.
 Nintendo Revolution : le nom de code d'une console de jeux vidéo du fabricant Nintendo, ensuite renommée Wii.

Autres jeux 
 New Revolution est un parcours de montagnes russes du parc Six Flags Magic Mountain.
 Revolution est un parcours de montagnes russes du parc Pleasure Beach, Blackpool.
 Le Revolution est un cerf-volant pilotable d'un genre nouveau, à quatre lignes, inventé et fabriqué aux États-Unis.

Musique

, EP d' sorti en 2003
 , EP d' sorti en 2005

Albums 
 Rêvolution, album d'IAM dont la sortie est prévue le 
 Révolution, album d'Ève Angeli sorti le 
 Révolutions, album de Jean Michel Jarre sorti en 
 , album de  sorti en 
 , album de Minimum Serious sorti en 2008
 (r)Evolution, album d' sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album d' sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album des  sorti en 1970
 , album de  sorti le 
 , album de Lacrimosa sorti le 
 , album de  sorti en 1989
 , album de  sorti le 
 Revolution, album live de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album d' sorti en 2003
 , album de  sorti en 
 , album de  sorti en 2003
 , album de  sorti en 1999

Chansons 
 , chanson de 
 , chanson de 
 Revolution 909, chanson de Daft Punk
 , chanson de 
 , chanson d'
 , chanson de Tryo
 , chanson d'
 , chanson d'
 , chanson de 
 Revolution, chansons des  parues en 1968
 Revolution, parue en 45-tours en version rock
 Revolution 1, parue sur l'« Album blanc » en version blues
 Revolution 9, montage sonore paru aussi sur l'« Album blanc ».
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson d'
 , chanson de 
 , chanson des 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 Revolution (en), chanson extraite de l'album Cobblestone street de Mike Tramp
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de Spacemen 3
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson de 
 , chanson des

Sports 
 Revolution est un show de catch de l'ICWA-NWA France.
 Revolution est un ancien clan de catch heel à la World Championship Wrestling.

Autre 
 La Freebox Révolution est un boitier ADSL du fournisseur d'accès à Internet français Free.
 Revolution est l’ancien nom de l’outil de développement rapide d’applications LiveCode.

Voir aussi